Bromfield peut faire référence à :

Personnalités 

 John Bromfield (1922–2005), acteur américain ;
 Junelle Bromfield (1998-), athlète jamaïcaine ;
 Louis Bromfield (1896–1956), auteur américain ;
 Dionne Bromfield (1996-), chanteuse anglaise.